Heaven Can Wait (1943), een Amerikaanse film uit 1943
 Heaven Can Wait (1978), een Amerikaanse film uit 1978
 Heaven Can Wait (toneelstuk), een Amerikaans toneelstuk van Harry Segall
 Heaven Can Wait (Meat Loaf), een nummer van Meat Loaf uit 1979
 Heaven Can Wait (Sandra), een nummer van Sandra uit 1988
 Heaven Can Wait (Michael Jackson), een nummer van Michael Jackson uit 2001
 Heaven Can Wait (Charlotte Gainsbourg), een nummer van Charlotte Gainsbourg uit 2009